71. Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w 1999 roku w Warszawie na torze Stegny. Złote medale zdobyli Katarzyna Wójcicka i Paweł Zygmunt.

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 Lista triumfatorów Mistrzostw Polski na stronie PZŁS (doc.)

1999 w polskim sporcie
1999 w sportach zimowych
Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim
Zawody sportowe w Warszawie